Defender kan referere til

 Windows Defender – et software-produkt / antivirus-program
 Britten-Norman Defender – et tomotoret, multi-rolle turbopropfly fra United Kingdom (1970)
 Land Rover Defender – Land Rovers nuværende nyttekøretøj
 Defender (yacht fra 1895) – yacht som deltog i America's Cup 1895

Computerspil 
 Defender II –  et computerspil fra 1981, også kendt under navnet Stargate som en gammel klassiker
 Defender (videospil fra 1981)
 Defender (videospil fra 2002)